Акимбеков — фамилия. Известные носители:

 Акимбеков, Абдурахман Мухамедкулович (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.
 Акимбеков, Султан Магрупович (род. 1964) — казахстанский историк, политолог, востоковед